Діловодство та розвиток економічної історії Тайваню розпочалися в Добу великих географічних відкриттів. У XVII столітті європейці зрозуміли, що Тайвань знаходиться на стратегічному рубежі між Далеким Сходом і Південно-Східною Азією. Дві основні європейські імперії, які змагалися за колонізацію, були Голландська та Іспанська імперії. Тайвань також став проміжним пунктом торгівлі між західноєвропейськими імперіями та державами Східної Азії. Історія Тайваню в якості колонії Голландській імперії, королівстві Туннінг, Цин Китаї, і Японській імперії між 1630 і 1945 роками в значній мірі базується на економіці.

У 50-х роках уряд Китайської Республіки (РПЦ), відступивши на Тайвань після програшу громадянської війни в Китаї, проводив політику земельної реформи, таку як зменшення на 375 орендної плати. У 60-х роках аграрна економіка була замінена легкою, оскільки почали формуватися малі та середні підприємства. Із 1966 по 1980 рік економіка Тайваню поступово стабілізувалася, оскільки десять основних будівельних проектів заклали основу для подальшого економічного розвитку. Після 1980-х років роль уряду в економіці поступово зменшується, оскільки багато державних корпорацій були приватизовані.

Передісторія 
Згідно з археологічними даними, Тайвань населяли люди з пізнього верхнього палеоліту (приблизно 50 000 — 10 000 до н. е.). Однією з перших розвинених цивілізацій стала культура Чанпінь на півдні Тайваню. Багато археологічних розкопок неолітичних цивілізацій було знайдено в басейні Тайбею на півночі Тайваню. Економічна діяльність у цей період, яку неможливо описати детально, оскільки не було письмової мови, вона полягала в риболовлі, збиральництві та землеробстві.

Близько 2000 років тому північний Тайвань увійшов у бронзовий вік. Залізна металургія і передові сільськогосподарські технології зміцнили економічну діяльність. Культура Шихсанханг піднялася в цей період і мала технологію ткацтва. Це не закінчувалося до приходу китайців.

Більшість вчених вважають, що культура Шихсанханг представляла діяльність аборигенів на Тайванській рівнині. Хоча немає ніяких доказів, що підтверджують це, як правило, визнається, що тайванські аборигенні племена економічно покладалися на риболовлю, полювання, і підсічно-вогневе землеробство.

Контакти з Європою 

На початку 17 століття голландська Ост-Індійська компанія спочатку торгувала лише уздовж Пескадорів. Однак династія Мін претендувала на те, що архіпелаг є частиною його території, і витіснила голландців. Голландці були змушені відступити на головний острів Тайваню, відомий тоді як Формоза. Вони створили торговий пункт у Тайнані (сучасне місто Тайнань).

Голландці визнали значення тростинного цукру як експортного продукту та широко розвинули галузь промисловості у підконтрольних їм районах. Експорт голландського цукру стрімко зростав протягом усього колоніального періоду і досягнув 1300 тонн до 1660 р., що вдесятеро збільшилось порівняно з 1636 р.

Головною метою окупації Тайваню була торгівля з материковим Китаєм, Японією, Кореєю та Південно-Східною Азією, намагаючись монополізувати торгівлю у Східній Азії. Основними тайванськими ресурсами, які вони експортували, були цукор, оленяча шкіра, оленяче м'ясо, роги, ротанґ та рис. До 1658 р. компанія експортувала цукор до Персії, Японії та Джакарти і мала близько 35 торгових пунктів в Азії. Тайнань отримав 25,6 % прибутку, посівши друге місце серед усіх голландських торгових постів, після японського Нагасакі. Однак прибуток розподілявся серед акціонерів компанії, а не місцевих тайванців.

У той час японці також були зацікавлені в комерційній діяльності на Тайвані. В результаті економічного виклику японців голландська Ост-Індійська компанія стягувала великі податки з японських купців. У 1628 році японець викрав губернатора Пітера Нуйця та закрив торговий пункт у Нагасакі. Він був знову відкритий у 1632 році після екстрадиції Нуйця для ув'язнення в Японії.

Рання китайська адміністрація 
На тлі завоювання династії Цін, партизан Мін Коксінґа вторгся в голландську Формозу, щоб використовувати її як базу для штурмів уздовж узбережжя Китаю. Після успішної облоги Форт Зеландії він здійснив це, але його правління змусило Цін відродити морські заборони і припинити морську торгівлю, намагаючись послабити його. Його династія керувала Тайванем як незалежним Королівством Туннінг, встановлюючи системи розподілу землі з метою ефективного постачання їжі для їхньої армії. Британська імперія та Японія продовжували торгувати з Тайванем як незалежною державою. Британська Ост-Індійська компанія навіть уклала комерційний договір із Королівством Туннінг.

Розгромивши приватну армію Коксінга, династія Цин не зацікавилася в поліпшенні економіки Тайваню, назвавши її нецивілізованою землею (хуавай чжи ді). Тому економічна діяльність здебільшого здійснювалася з поселень мігрантів. Найбільш значним економічним розвитком у цей період часу було створення іригаційних систем та гідротехнічні проекти. Профіцит сільського господарства, спричинений цими вдосконаленнями, призвів до експорту рису до материкового Китаю. З іншого боку, комерційна діяльність тривала у всіх основних торгових портах. Тайнань, Луканг і Банка стали трьома найбільшими містами Тайваню.

У 1858 році були відкриті чотири порти в Anping, Ta-КаУ, Кілунг і Tamsui в результаті тиску з боку британських і французьких імперій після Другої опіумної війни. Ці торгові порти експортували тайванський чай та камфору та ще більше сприяли економіці Тайваню.

Японська адміністрація 

Здебільшого економіка Тайваню в період японського правління була колоніальною. Наприклад, людські та природні ресурси Тайваню використовувались як для економічного, так і для військового розвитку Японії. Ця політика розпочалася за часів генерал-губернатора Кодами Джентарна і досягла свого піку в 1943 році, в середині Другої світової війни. До 1920-х років цукрова промисловість домінувала в економіці Тайваню, тоді як з 1920 по 1930 рік рис став основним експортом. У ці два періоди основною економічною політикою Управління генерал-губернатора (ОГГ) була «промисловість для Японії, сільське господарство для Тайваню». Після 1930 року через потреби війни ОГГ почала проводити політику індустріалізації.

За часів губернатора Акасі Мотодзіро величезне болото в центральній частині Тайваню було перетворене на величезну дамбу, щоб побудувати гідравлічну електростанцію для індустріалізації. Дамба та її околиці, відомі сьогодні як озеро Сан Мун, стали обов'язковими для відвідування іноземними туристами, які відвідують Тайвань.

Хоча основна увага кожного з цих періодів різнилася, основною метою протягом усього часу було підвищення продуктивності Тайваню для задоволення попиту в Японії, що було успішно досягнуто. В рамках цього процесу тайванці ввели нові ідеї, концепції та цінності; також було реалізовано кілька проектів громадських робіт, таких як залізниця, державна освіта та телекомунікації. У міру зростання економіки суспільство стабілізувалось, політика поступово лібералізувалась, і народна підтримка колоніального уряду почала зростати. Таким чином, Тайвань служив демонстрацією японської пропаганди колоніальних зусиль по всій Азії, як було показано на Тайванській виставці 1935 року.

Сучасна історія 

Після відступу Гоміндану на Тайвань у 50-х роках тайванське суспільство було відносно стабільним у політичному плані. Однак економічно вона зіткнулася з деякими перешкодами внаслідок масового знищення під час Другої світової війни та китайської гіперінфляції в 1940-х роках. Раптовий приріст населення, спричинений міграцією Гоміндану з материкового Китаю, також позначився на економіці Тайваню.

Зіткнувшись з економічним тиском, режим Гоміндану встановив кілька економічних планів і політик. Першочерговим значенням для довгострокового зростання цієї економіки було прагнення до освіти, починаючи з універсальної початкової освіти, розширеної до шкільного вищого рівня, коли були досягнуті базові рівні грамотності. Нові тайванські долари були випущені на заміну старим тайваньським доларам. Також відбулася успішна земельна реформа, що сприяла цікавій ролі КМТ як нещодавніх іммігрантів, а не наділених землевласниками. Крім того, допомога США також сприяла реформуванню економіки Тайваню.

Уряд також проводив політику імпортозаміщення, використовуючи те, що було отримано сільським господарством для підтримки промислового сектору, торгуючи експортом сільськогосподарської продукції за іноземну валюту для імпорту промислових машин, розвиваючи таким чином промисловий сектор. Уряд підвищував тарифи, контролював іноземну валюту та обмежував імпорт, щоб захистити вітчизняну промисловість. До 1960-х років тайванська імпортна біржова галузь зіткнулася з проблемою насичення внутрішнього ринку. У той же час заводи деяких індустріальних країн через зростання заробітної плати та інші причини повільно переходили до певних районів, що мали як основну галузь промисловості, так і низькі витрати на робочу силу. Повільними кроками економічна політика Тайваню змінилася на продовження експортної експансії за порадами таких академічних економістів, як Та-Чун Лю і Шо-Чи Цян з Корнелльського університету. Вони також сприяли підвищенню процентних ставок, заохоченню внутрішніх заощаджень та збільшенню обсягу ресурсів, доступних для фінансування нових підприємств. Додаткові академічні радники, також члени Академічної Сініки, дали слушну пораду, заохочуючи інновації в сільськогосподарських техніках, що дозволило одне з небагатьох успішних злетів до сучасного зростання, заснованого на сільськогосподарських інвестиціях у готівкові культури для експорту.

Основним поворотним моментом в економіці Тайваню був 1970-ті роки. Вигнання Китайської Республіки (Тайвань) з ООН в 1971 р., Нафтова криза 1973 р. та зміна американських дипломатичних відносин сильно вплинули на економіку Тайваню. Але десять основних будівельних проектів виконавчого прем'єр-міністра Чан Чін-ку послужили основою для важкого промислового розвитку на Тайвані.

Після 1980-х років економіка Тайваню почала стабілізуватися. Врешті-решт він став одним із чотирьох азійських тигрів як динамічна капіталістична економіка. Азійська фінансова криза 1997 р. вплинула на Тайвань майже не так суворо через більші обмеження відтоку вкладеного іноземного капіталу, ніж у країнах, що постраждали від швидкого втечі капіталу. Адміністрація Чень Шуйбяня у 2000-х роках зосередилася на приєднанні до міжнародних організацій. Тайвань зміг приєднатися до Світової організації торгівлі у 2002 році.

Див. також 
 Економічна історія
 Економіка Тайваню
 Історія Тайваню

Примітки 

Статті з традиційними китайськими ієрогліфами
Економіка Тайваню
Сторінки з неперевіреними перекладами
Історія Тайваню